Назаров, Степан:
 Назаров, Степан Иванович (1727 — ?) — военный инженер и преподаватель.
 Назаров, Степан Иванович (1879—1944) — революционер, большевик, советский государственный деятель.
 Назаров, Степан Николаевич (1910—1995) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.